Джо́зия Джордж Ри́чи (; , Вестминстер, Лондон — , Эшфорд, Миддлсекс) — британский теннисист, двукратный победитель Уимблдонского турнира в парном разряде и чемпион летних Олимпийских игр 1908.

Общая информация 
Родился в 1870 году, в Вестминстере. Образование получил в Брайтонском колледже, в Восточном Сассексе.

На летних Олимпийских играх 1908, в Лондоне, выиграл три медали разного достоинства: золотую в мужском одиночном разряде, серебряную в паре с Джеймсом Сесилом Парком, и бронзовую - в мужском одиночном, в закрытом помещении. В этом же году играл за сборную на Кубке Дэвиса, в финальных матчах против США.

Также, в 1908 и 1910 он победил на Уимблдоне в парном разряде, вместе с Энтони Уилдингом.

В 1909 году дошёл до финала Уимблдонского турнира в одиночном разряде,  где проиграл в пяти партих Артуру Гору, хотя вёл по сетам 2-0.

Из других  турниров пять раз выигрывал   Открытый чемпионат Германии, в Гамбурге (1903—1906, 1908),   и четыре раза — Лондонский Queen's Club Championships
(1902, 1904, 1906, 1909).

Титулы в одиночном разряде (12)

Примечания

Ссылки 
 Джозия Ричи на Sports-Reference.com 
 Джозия Ричи на сайте TennisArchives.com
 Профиль на Olympic.org

Родившиеся в Вестминстере
Родившиеся 18 октября
Родившиеся в 1870 году
Умершие 28 февраля
Умершие в 1955 году
Теннисисты Великобритании
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по теннису
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1908 года